Topolya steht für:
 den ungarischen Namen der Gemeinde Bačka Topola in Serbien
 den ungarischen Namen des Ortsteils Banatska Topola der Stadt Kikinda in Serbien
 einen Weiler östlich von Partoș in Rumänien, in dem Reis angebaut wurde
 den bis 1907 geführten Namen der Gemeinde Topoľa in der Slowakei
 den Ortsteil Topolia der griechischen Stadt Kissamos auf Kreta

Siehe auch:
 Topolja